Чемпионат мира по стрельбе из лука 1979 — 30-й чемпионат мира по стрельбе из лука. Соревнование было проведено в Берлине, (ФРГ) в июле 1979 года и был организован Всемирной Федерации стрельбы из лука (FITA).

Призёры

Классический лук

Медальный зачёт

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата мира по стрельбе из лука
 История FITA

Спорт в Германии в 1979 году
Чемпионаты мира в ГДР
Международные спортивные соревнования в Берлине
Июль 1979 года
Стрельба из лука в Германии